Bucking the Tiger – cortometraggio del 1917 diretto da Robin Williamson
Bucking the Tiger – film del 1921 diretto da Henry Kolker
Bucking the Tiger – cortometraggio del 2008 diretto da Michelle B. Graye